Faber du Faur ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Faber du Faur (1826–1918), deutscher Hütteningenieur
 Armgard von Faber du Faur (1894–1977), deutsche Malerin, Tochter von Hans
 Christian Faber du Faur (1830–1913), württembergischer Generalmajor
 Christian Wilhelm von Faber du Faur (1780–1857), deutscher Maler und Generalmajor
 Christian Wolfgang von Faber du Faur (1710–1793), Feldzeugmeister
 Curt von Faber du Faur (1890–1966), deutscher Bibliothekar und Germanist
 Hans von Faber du Faur (1863–1940), deutscher Maler
 Irmgard von Faber du Faur (1894–1955), deutsche Schriftstellerin
 Karin von Faber du Faur (1939–2020), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin 
 Maria von Faber du Faur, deutsche Schauspielerin und Schauspielpädagogin
 Moritz von Faber du Faur (1886–1971), Generalleutnant und Militärattaché 
 Otto von Faber du Faur (1828–1901), württembergischer Offizier und deutscher Maler
 Wilhelm von Faber du Faur (1786–1855), deutscher Hütteningenieur